Schloss aus Glas steht für:

 Schloss aus Glas (Roman), Roman von Jeannette Walls (2006)
 Schloss aus Glas (Film), US-amerikanischer Film von Destin Daniel Cretton (2017)